Chiesa di Santa Maria Consolatrice a Roma
 Chiesa di Santa Maria Consolatrice a Verona